|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2005 vond plaats van 19 tot en met 25 september 2005 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de negende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2005. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Beijing Tennis Center.

Een week eerder had het ATP-toernooi van Peking 2005 daar plaatsgevonden.

Enkelspel 
Titelverdedigster Serena Williams was het vierde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Maria Kirilenko uit Rusland won het toernooi. In de halve finale rekende zij af met de als eerste geplaatste Maria Sjarapova; in de finale versloeg zij de als negende geplaatste Duitse Anna-Lena Grönefeld in twee sets. Kirilenko wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Emmanuelle Gagliardi en Dinara Safina hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Alicia Molik en Meghann Shaughnessy, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Nuria Llagostera Vives en María Vento-Kabchi won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Chinese koppel Yan Zi en Zheng Jie in twee sets. Het was hun enige gezamenlijke titel. De Spaanse Llagostera Vives had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Venezolaanse Vento-Kabchi drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Peking 2005
Peking